Медвежий угол может означать:
 Медвежий угол — фразеологизм, обозначающий отдалённое место.
 «Медвежий угол» — российская фолк-рок-группа из Казани, основанная в 1994 году.
 «Медвежий угол» — очерк Д. Н. Мамина-Сибиряка, написанный в 1891 году.
 «Медвежий угол» — снятый по одноимённому роману Фредрика Бакмана шведский мини-сериал, премьера которого состоялась в октябре 2020 года.
 «Медвежий угол» — рассказ П. И. Мельникова-Печерского, написанный в 1857 году.
 «Медвежий угол» — роман шведского писателя Фредрика Бакмана, опубликованный в сентябре 2016 года.
 «Медвежий угол» — снятый в 2009 году российский сериал режиссёра Вячеслава Судова.